«Риссне» () — депо Стокгольмского метрополитена, обслуживает Синюю линию.

Расположено между районами Rinkeby и Халлонберген. С 1975 по 1977 год можно было въехать в депо с стороны станции «Риссне», а с 1977 года можно въехать со стороны станции «Халлонберген».

Возможно в 2015 году будет обслуживать маршрут Tvärbanan ответвления Шиста-Баллстабро.

Депо Стокгольмского метрополитена